Ха́тчингс () — английская фамилия.

Фамилия 
  (род. 1990) — канадский хоккеист.
  (1906—1989) — английский музыковед, композитор, профессор.
  — британский химик, академик.
  (1820—1902) — американский бизнесмен.
  (1939—2010) — английский актёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1958) — канадский учёный-ихтиолог.
  (1916—1963) — американский бейсболист.
  (род. 1974) — английский футболист.
  (1882—1916) — английский игрок в крикет.
  — канадский политик.
  (род. 1972) — новозеландский сёрфингист.
  (род. 1957) — английский футболист.
  — американский математик.
  (род. 1991) — австралийский футболист.
  (1922—2015) — американский радиоведущий-проповедник.
  (род. 1978) — английский игрок в крикет.
  (род. 1990) — английский футболист.
  (род. 1958) — британский бегун.
  (1879—1948) — английский игрок в крикет.
  (род. 1945) — английский музыкант-гитарист, аранжировщик, продюсер.

См. также 
 Хатчинс